Тельчье — село в Мценском районе Орловской области России. Административный центр Тельченского сельского поселения.

География 
Село находится в северной части Орловской области, в лесостепной зоне, в пределах центральной части Среднерусской возвышенности, при автодороге , к западу от реки Оки, на расстоянии примерно 13 километров (по прямой) к западу-северо-западу (WNW) от города Мценска, административного центра района. Абсолютная высота — 209 метров над уровнем моря.

Климат населённого пункта характеризуется как умеренно континентальный с умеренно морозной зимой и теплым, иногда жарким летом. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца — января, составляет −9,4°С, температура самого теплого +45°С.
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 47 %, женщины — соответственно 53 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 94 % из 1204 чел.

Инфраструктура 
Действуют средняя школа с дошкольной группой, специальная (коррекционная) школа-интернат, участковая больница, врачебная амбулатория, дом ветеранов, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, дом культуры и библиотека.

Достопримечательности 
Имеется церковь во имя Николая Чудотворца. На южной окраине села расположена братская могила советских воинов. павших в годы Великой Отечественной войны.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из одиннадцати улиц.

Примечания 

Населённые пункты Мценского района